Высокогорное — название населённых пунктов:

Россия 
 Высокогорное — посёлок в городском округе Ялта Крыма.
 Высокогорное — село в Шатойском районе Чечни.
 Высокогорное — с 1943 по 1957 год название аула Верхняя Мара в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии.
 Высокогорное — с 1944 по 1957 год название села Чожи-Чу Ачхой-Мартановского района Чечни.

Украина 
 Высокогорное — посёлок в Запорожском районе Запорожской области.

См. также